El National Invitation Tournament 1966 fue la vigésimo novena edición del National Invitation Tournament. La disputaron catorce equipos, celebrándose la competición en el Madison Square Garden de Nueva York. El ganador fue la Universidad Brigham Young, que lograba su segundo título en esta competición.

Equipos

Fase final 
Cuadro final de resultados.

Referencias

Véase también 
Torneo de la División I de Baloncesto Masculino de la NCAA de 1966

Enlaces externos 
Resultados del NIT (años 1960)

Baloncesto en 1966
National Invitation Tournament